Belmont Castle bedeutet:

 Belmont Castle (Hampshire), eine Villa in England
 Belmont Castle (Perth and Kinross), ein Herrenhaus in Schottland
 Belmont Castle (Thurrock), ein ehemaliges Schloss in England